

Anno 
 1992 – (MCMXCII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1992 a.C.

Matematica 
 1992 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1992 Galvarino – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Televisione 
 1992 (serie televisiva) – serie televisiva italiana del 2015.

Musica 
1992 – The Love Album – album dei Carter the Unstoppable Sex Machine del 1992.
1992 – album di The Game del 2016.
1992 – album di Princess Nokia del 2016.